La Beta Ethniki 1977-1978 è la 19ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Girone Nord

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1978-1979
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1978-1979

Girone Sud

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1978-1979
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1978-1979

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1977
Calcio nel 1978